Miejscowości w Polsce:
 Sarnowa – dawniej samodzielne miasto, od 1973 dzielnica Rawicza
 Sarnowa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin
 Sarnowa Góra
 Sarnowa-Kolonia